Etalon (fr. wzorzec) – termin odnosi się do różnych pojęć:

 etalon – wzorzec jednostki miary
 etalon – rodzaj interferometru Fabry’ego-Perota
 Étalon – miejscowość we Francji
 Etalon – rodzina rosyjskich satelitów geodezyjnych